Eibetsberg ist der Name folgender Orte:

 die Katastralgemeinde Eibetsberg (Gemeinde Raxendorf), Bezirk Melk, Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Eibetsberg (Gemeinde Weiten), Bezirk Melk, Niederösterreich